Fossé (Ardennes)
 Fossé (Loir-et-Cher)
ook:
Le Fossé,  Seine-Maritime
Fosse, Pyrénées-Orientales